Raymond "Randy" Weber (ur. 22 maja 1977 w Steamboat Springs) – amerykański skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął 52. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Brał udział w igrzyskach olimpijskich w Lillehammer i Nagano, mistrzostwach świata w Thunder Bay oraz w mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 81
 sezon 1994/1995: -
 sezon 1995/1996: 52
 sezon 1997/1998: 90

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1994 Lillehammer (NOR) – 53. miejsce (duża skocznia), 44. miejsce (normalna skocznia)
 1998 Nagano (JPN) – 50. miejsce (duża skocznia), 49. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1996 Tauplitz (NOR) – 47. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1995 Thunder Bay (CAN) – 46. miejsce (duża skocznia), 33. miejsce (normalna skocznia)

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Steamboat Springs
Urodzeni w 1977